Tézenas, parfois orthographié Tezenas, est un nom de famille français, porté par diverses personnalités.

Personnalités 

 Antoine Tézenas (1801-1896), polytechnicien, colonel chef d'état-major du génie, député de l'Aube puis sénateur ;
 Henri Tézenas du Montcel (1943-1994), économiste, professeur d'université, président de groupes universitaires, de radio et d'association ;
 Hubert Tézenas, traducteur français de romans comme Driven ou les Joe Pike ;
 Jacques Tézenas, maire de Saint-Étienne de 1745 à 1750 ; 
 Joseph Tézenas du Montcel (1785-1863), président du tribunal de commerce et maire de Saint-Étienne ;
 Joseph Tézenas du Montcel (1896-1974), officier et homme de lettres ;
 Madeleine Tézenas du Montcel, artiste, sculpteur officiel de l'air et de l'espace ;
 Maurice Tézenas (1856-1926), avocat, neveu du député Antoine Tézenas ;
 Robert Tézenas du Montcel, alpiniste, écrivain, président du Groupe de haute montagne.

Noms dérivés 
 Prix Dauphine-Henri Tézenas du Montcel, ensemble de prix décernés au journaliste économique et social de l'année et à diverses catégories de média.
 Groupe Tézenas du Montcel, à Saint-Étienne : groupe privé d'enseignement primaire, secondaire et supérieur.